Un Skyboard est une planche légère ressemblant à un snowboard, équipée généralement d'attaches pour les pieds et d'un parachute de secours, utilisée pour faire du skysurf, un type de parachutisme durant lequel le parachutiste réalise des figures de surf acrobatique durant sa chute libre.

 Le Skyboard est aussi un planeur pour une seule personne qui offre une alternative hautement manœuvrable au parachutisme. Cette invention a été réalisée par un néo-zélandais, le Skyboard est une capsule de 2,3m de long, dans laquelle le pilote se couche avec ses mains sur les manettes de contrôle, offrant ainsi de multiples fonctions de vol. Le Skyboard est lance à partir de hauteurs de 10 000 à 35 000 pieds (d'un avion ou d'un hélicoptère). Les ailes avant et arrière ainsi que la queue du Skyboard se déploient électroniquement.

Notes et références